|-
| 7901 Konnai || 1996 DP || 19 februarie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7902 Hanff ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7903 Albinoni ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7904 Morrow ||  || 1 mai 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 7905 Juzoitami || 1997 OX || 24 iulie 1997 ||  || 
|-
| 7906 Melanchton || 3081 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7907 Erasmus || 4047 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7908 Zwingli || 4192 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7909 || 1975 SK || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 7910 Aleksola ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7911 Carlpilcher ||  || 8 septembrie 1977 || Palomar || E. Bowell
|-
| 7912 Lapovok ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7913 Parfenov ||  || 9 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 7914 ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 7915 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7916 || 1981 EN || 1 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 7917 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7918 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7919 Prime ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7920 ||  || 3 decembrie 1981 ||  || 
|-
| 7921 Huebner || 1982 RF || 15 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7922 ||  || 12 februarie 1983 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 7923 Chyba || 1983 WJ || 28 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7924 Simbirsk ||  || 6 august 1986 ||  || N. S. Cernîh, L. I. Cernîh
|-
| 7925 Shelus ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7926 ||  || 3 septembrie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7927 ||  || 29 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7928 Bijaoui ||  || 27 noiembrie 1986 || Caussols || 
|-
| 7929 ||  || 16 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7930 || 1987 VD || 15 noiembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 7931 Kristianpedersen ||  || 13 martie 1988 ||  || 
|-
| 7932 Plimpton || 1989 GP || 7 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7933 Magritte ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7934 Sinatra ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7935 ||  || 1 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7936 Mikemagee ||  || 30 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7937 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7938 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7939 Asphaug ||  || 14 ianuarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7940 Erichmeyer ||  || 13 martie 1991 ||  || 
|-
| 7941 ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7942 ||  || 18 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7943 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7944 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7945 Kreisau ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 7946 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7947 Toland ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7948 Whitaker || 1992 HY || 24 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7949 || 1992 SU || 23 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7950 Berezov ||  || 28 septembrie 1992 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7951 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 7952 || 1992 XB || 3 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 7953 Kawaguchi || 1993 KP || 20 mai 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 7954 Kitao ||  || 19 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 7955 Ogiwara || 1993 WE || 18 noiembrie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 7956 Yaji || 1993 YH || 17 decembrie 1993 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7957 Antonella || 1994 BT || 17 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 7958 Leakey ||  || 5 iunie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
|  || 1994 PK || 2 august 1994 || Catalina Station || 
|-
| 7960 Condorcet ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7961 Ercolepoli ||  || 10 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 7962 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7963 Falcinelli || 1995 CA || 1 februarie 1995 ||  || 
|-
| 7964 ||  || 23 februarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7965 Katsuhiko ||  || 17 ianuarie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 7966 Richardbaum || 1996 DA || 18 februarie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7967 Beny ||  || 28 februarie 1996 || Kleť || 
|-
| 7968 Elst-Pizarro || 1996 N2 || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst, 
|-
| 7969 ||  || 5 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 7970 Lichtenberg || 6065 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7971 Meckbach || 9002 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7972 Mariotti || 1174 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7973 Koppeschaar || 1344 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7974 Vermeesch || 2218 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7975 || 1974 FD || 22 martie 1974 ||  || 
|-
| 7976 Pinigin ||  || 21 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7977 ||  || 21 august 1977 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7978 Niknesterov ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 7979 Pozharskij ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 7980 Senkevich ||  || 3 octombrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7981 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7982 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7983 Festin || 1980 FY || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 7984 Marius || 1980 SM || 29 septembrie 1980 || Kleť || 
|-
| 7985 Nedelcu ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7986 Romania  ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7987 Walshkevin ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7988 Pucacco ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7989 Pernadavide ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7990 ||  || 26 septembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 7991 Kaguyahime ||  || 30 octombrie 1981 ||  || , 
|-
| 7992 Yozan || 1981 WC || 28 noiembrie 1981 || Tōkai || 
|-
| 7993 ||  || 16 octombrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7994 Bethellen ||  || 15 februarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7995 Khvorostovsky || 1983 PX || 4 august 1983 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 7996 Vedernikov ||  || 1 septembrie 1983 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 7997 ||  || 13 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7998 Gonczi || 1985 JK || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7999 Nesvorný ||  || 11 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8000 Isaac Newton ||  || 5 septembrie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-